de afkorting van Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek Adoptie
 Loga een dorp in de Landkreis Leer in Duitsland